Лихвинский горизонт II lh — региональное стратиграфическое подразделение четвертичной системы, соответствует 1 ступени среднего неоплейстоцена II1 . Первое из межледниковий (термомеров) — маркирующий горизонт начала среднего неоплейстоцена. Название горизонта впервые было предложено Б.М. Даньшиным по городу Лихвин Калужской губернии. Стратотипом является лихвинский разрез, выделенный на крутом склоне коренного берега Оки в  1904 году.  

Характерен сингильский комплекс мелких млекопитающих, в второй половине климатического оптимума развиты грабово-пихтовых леса. Много вымерших (до 6 %) и внеевропейских (до 11 %) растений. В Нижнем Поволжье лихвинскому межледниковью отвечает сингильский, на Северо-Востоке — чирвинский, в Предуралье — вельский горизонты, а в субаэральных отложениях —инжавинская ископаемая почва.

Для лихвинского горизонта характерны озёрные, аллювиальные и старичные отложения.

Примечания 

Геология России
Четвертичная геология